Bjerre är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Bjerre
 Birger Bjerre
 Hans Larsen-Bjerre
 Jens Bjerre
 Jonas Bjerre
 Karen Margrethe Bjerre
 Kenneth Bjerre
 Niels Bjerre
 Poul Bjerre

Danska efternamn